Horváth Jenő (1849–1911), királyi kuriai tanácselnök.
 Horváth Jenő (1852–1915) hadtörténész, katonatiszt, az MTA tagja
 Horváth Jenő (1881–1931) színész, színrendező
 Horváth Jenő (1881–1950) történész
 Horváth Jenő (1881–1945) gyógyszerész, gyógyszer-történész
 Horváth Jenő (1900–1989) erdélyi magyar író, költő, publicista
 Horváth Jenő (1900–1919) erdélyi magyar zenész, dalszerző
 Horváth Jenő (1910–1968) színész
 Horváth Jenő (1915–1973) zeneszerző
 Horváth Jenő (1921–1994) színész, rendező
 Horváth Jenő (1929–2021) jogász
 Horváth Jenő (1934) matematikus
 Horváth Jenő (1941) történész

Jegyzetek